Il doppio del torneo di tennis Sopot Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Bartlomiej Dabrowski e Michal Gawlowski che hanno battuto in finale Daniel Fiala e Jiri Hobler 6-4, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Marcus Hilpert /  Vaughan Snyman (quarti di finale)
 Ashley Fisher /  Jose Frontera (semifinali)

 Leoš Friedl /  Jiří Vaněk (semifinali)
 Bernardo Mota /  Attila Sávolt (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sopot Challenger 1999